Die Abkürzung VZG steht für:
 schweizerische Verordnung des Bundesgerichts vom 23. April 1920 über die Zwangsverwertung von Grundstücken 
 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes in Göttingen, siehe Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)
 Vereinszollgesetz vom 1. Juli 1869, siehe Zollwesen
 Verlustzuweisungsgesellschaft
 Volkszählungsgesetz, siehe Volkszählung

VzG steht für:
 Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten der Deutschen Bahn, siehe Streckennummer

VZG